Чжун Чэньлэ (, , ; род. 22 ноября 2001 года) — китайский певец, автор песен и актер. Является участником южнокорейского бой-бенда NCT и его третьего юнита NCT Dream.

Чэньлэ начал свою карьеру как детский певец, выступая на различных концертах и ​​телешоу в Китае и за рубежом. В 9 лет он стал самым молодым певцом в мире, которого пригласили петь в Золотом зале Вены с сольным выступлением. К 14 годам Чэньлэ выпустил три сольных альбома и провёл один сольный концерт в Китае. В 2016 году Чэньлэ присоединился к южнокорейской мужской группе NCT, дебютировав в третьем юните NCT Dream.

Биография 
Чжун Чэнлэ родился 22 ноября 2001 года в Шанхае (КНР). Он учился в Пекинской школе современной музыки. В 2006 году он поступил на небольшую телевизионную станцию ​​Shanghai Ying Siu Sing School и посещал уроки танцев. В 2008 году он был принят в шанхайскую труппу Little Flute Art и изучал вокальную музыку с Хуан Цзин.

Карьера

2009—2015: Сольная карьера 
В 2009 году Чэнлэ принял участие в детском канале Hajj, проводимом Yueyue Elf Vs Season Trial, и выиграл приз, заняв второе место, и премию Elf Genie Award.

В 2010 году он принял участие в национальном отборе молодых китайских талантов и завоевал вокальную группу золотой медалью. 16 июня 2011 года, в роли главной актрисы Сяо Цзябинь, присутствовавшей на второй церемонии открытия Недели музыки Nie Er (Shanghai Grand Theater), Чэньлэ заставил тысячи зрителей спеть гимн страны.

В июле 2011 года вышел его второй сольный альбом My Wings с 12 песнями. 31 июля 2011 года Чэньлэ принял участие в церемонии открытия Шанхайского международного фестиваля детского творчества на Большой сцене в Шанхае, а также в церемонии закрытия Шанхайского международного фестиваля детского творчества в Шанхайском международном конференц-центре 4 августа 2011 года.

Чжун Чэньлэ начал свою профессиональную карьеру в качестве певца после участия в таких конкурсах, как «Got Talent» в Китае. Он выпустил 3 альбома. Он делал каверы и загружал их на YouTube. Многие из его обложек принадлежат бывшей детской звезде Declan Galbraith. В январе 2011 года Чжун был приглашен исполнить песню из мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки» в Золотом зале Вены. Он является частью Всемирной организации детских послов мира со штаб-квартирой в Вашингтоне (округ Колумбия, США), основанной и возглавляемой пианистом, автором песен и продюсером Ezekiel Elkin, представляющим Китай в качестве молодого культурного дипломата во всем мире. Он был китайским послом на Музыкальном саммите, международном мультикультурном шоу, созданном Элкином, которое состоялось в Буэнос-Айресе в августе 2014 года, где он исполнил «Романс Дракона», песню, которую Элкин написал специально для него.

В декабре 2012 года Чэньлэ принял участие в первом пленарном заседании шанхайского района Хуанпу, и избрал главой района благодаря большинству голосов. Его первые известные второстепенные роли были в 2013 году, когда ему было 11 лет, его сняли в китайской драме «The Queen of SOP 2.». В 2014 году он провел сольный концерт в концертном зале Шанхая.

2016 — настоящее время: дебют с NCT 
В августе 2016 года он начал заниматься деятельностью в Южной Корее, дебютировав в юните NCT Dream, состоящем из подростков. Он является одним из двух членов во всей группе вместе с Хуан Жэньцзюнем (другим китайским участником NCT Dream), который не был представлен как часть SM Rookies до дебюта группы. Он дебютировал в NCT только после 4 месяцев обучения.

30 апреля 2020 года Чэньлэ окончил Пекинскую академию современной музыки, об этом было объявлено через официальный сайт академии. Чэньлэ вместе с коллегой по группе Ренджуном официально окончили академию с классом 2020 года.

Чэньлэ стал главным диджеем радио-шоу Yuedong Seoul 12 октября. Шоу выходит в эфир с 9 до 10 вечера по восточному времени.

В феврале 2021 года Чэньлэ участвовал в песне IMLAY «Too Good».

Дискография

Альбомы 
 Tomorrow (2010)
 My Wings (2011)
 You Are There (2014)

Фильмография

Источники 

 "Artist Profile". NCTDREAM Official WebSite. SM Entertainment. Retrieved 15 April 2019
 "NCT Official Website". NCT. Retrieved 13 April 2018. 
 "NCTDREAM Official WebSite". NCT Dream. Retrieved 13 April 2018. 
 "SM新男团NCT DREAM将于25日出道 14岁中国籍成员公开". People's Daily. Retrieved 13 April 2018. 
 "钟辰乐上海音乐厅演唱会圆满落幕". Sina. 18 February 2014. Retrieved 13 April 2018.  
 Introducing Chenle Zhong". Netease. Retrieved 20 April 2018. 

Музыканты NCT